Lorena je lahko:

 Lorena, severovzhodna regija v Franciji
 Lorena, žensko osebno ime